Открытый чемпионат Катара 2018 — 26-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в катарском городе Доха, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2018 году турнир прошёл с 1 по 6 января.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Новак Джокович
 Парный турнир —  Фабрис Мартен /  Жереми Шарди

Общая информация 
Одиночный турнир собрал двух представителей Топ-10 мирового рейтинга. Первым сеяным стал № 5 в мире на тот момент Доминик Тим, а вторым № 10 в мире Пабло Карреньо Буста. Чемпион двух последних лет Новак Джокович не защищал свой титул. Тим смог дойти до полуфинала, но снялся с турнира из-за болезни, пропустив туда француза Гаэля Монфиса, который участвовал на турнире, получив уайлд-кард. Карреньо Буста проиграл уже на старте Борна Чоричу. Из нижней сетки до финала в итоге смог добраться россиянин Андрей Рублёв. По итогу победу одержал Гаэль Монфис, который выиграл первый титул в Туре с июля 2016 года. Монфис с третьей попытки выиграл титул в финальном матче местного турнира. До этого он играл в финале в 2006 и 2012 годах. Помимо Рублёва в соревнованиях принял участие ещё один представитель России — Евгений Донской, однако он уже в первом раунде проиграл Тиму.

В парном турнире победу одержали вторые номера посева Оливер Марах и Мате Павич. В финале они оказались сильнее первой сеянной пары Джейми Маррей и Бруно Соарес. Прошлогодние чемпионы Фабрис Мартен и Жереми Шарди не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Гаэль Монфис обыграл  Андрея Рублёва со счётом 6–2, 6–3.
 Монфис выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Маррей сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Оливер Марах /  Мате Павич обыграли  Джейми Маррея /  Бруно Соареса со счётом 6–2, 7–6(6).
 Марах выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Павич выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Катара

 Мировой тур ATP 2018 года

 Мировой тур ATP 250

 Открытый чемпионат Катара среди женщин 2018

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Катар
Теннис
Январь 2018 года
2018